A jelenkori Erdély tízezer főnél nagyobb lakónépességű települései a 2011-es népszámlálás végleges adatai szerint, a Nemzeti Statisztikai Intézet közleménye alapján.

A települések után zárójelben a magyar nevüket olvashatjuk. Ahol nincs zárójel, a román és magyar településnév megegyezik.

100 000-nél több lakos

50 000–100 000 lakos

30 000–50 000 lakos

20 000–30 000 lakos

15 000–20 000 lakos

10 000–15 000 lakos

Források 
 Recensământul populației și locuitorilor 2011, Rezultate finale: Tab8. Populaţia stabilă după etnie – judeţe, municipii, oraşe, comune. Hozzáférés: 2013. július 10.

Kapcsolódó szócikkek 
 Románia legnagyobb települései lakónépesség szerint

Erdély települései
Települések listái
Közigazgatási rekordok
Romániával kapcsolatos listák